Le mot agrestis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « des champs, champêtre, agreste » voire « grossier ».

En taxonomie, le mot agrestis est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique